Carl Johan Nilsson kan syfta på

 Carl Johan Nilsson, svensk-amerikansk bildhuggare och formgivare.
 Carl Johan Nilsson (missionär), svensk missionär. 
 Carl Johan Nilsson (spelman), svensk folkmusiker.

Se även
 Karl Johan Nilsson